Zelfstandig betekent op zichzelf staand, autonoom.

 Zelfstandig kan betrekking hebben op een Ondernemer. Zie aldaar.
 Zelfstandige kan verwijzen naar een zelfstandige zonder personeel (zzp). Het op zichzelf staan kan betekenen dat er slechts één persoon bij betrokken is, dit wordt dan ook wel eenpitter genoemd. Zeker in de semipublieke sector van het onderwijs is die term gangbaar voor scholen die zelfstandig zijn.
 Zelfstandige staat staat bestuurlijk los van andere landen.

Een zelfstandig persoon iemand die als persoonlijke eigenschap zelfstandigheid heeft, wat raakvlak heeft met de eigenschap onafhankelijkheid.